Caterina d'Asburgo (1256-1282) – figlia di Rodolfo I d'Asburgo
 Caterina d'Asburgo (1295-1323) – figlia di Alberto I d'Asburgo
 Caterina d'Asburgo (1320-1349) – figlia del duca Leopoldo I d'Asburgo
 Caterina d'Asburgo (1507-1578) – figlia di Filippo d'Asburgo e Giovanna di Aragona e Castiglia
 Caterina d'Austria (1533-1572) – figlia di Ferdinando I d'Asburgo